

Astronomia 
Fetonte – pianeta ipotetico del sistema solare
Fetonte – nome italiano dell'asteroide 3200 Phaethon

Fauna 
Fetonte – uccelli acquatici

Letteratura 
Fetonte – tragedia di Euripide

Mitologia 
Fetonte – personaggio della mitologia greca. Figlio di Helios e di Climene, usò il carro del Sole e cadde dal cielo
Fetonte – personaggio della mitologia greca. Figlio di Cefalo ed Eos